Bosznia-Hercegovina
 Badanj, barlang Borojevići település közelében
 Horvátország
 Badanj, település Šibenik-Knin megyében
 Szerbia
 Badanj (Бадањ), település a Raškai körzetben